Insula (woning), een woning voor de arme burgerij in het Romeinse Rijk
 Insula (hersenen), een deel van de hersenen

Insula is het Latijnse woord voor eiland.